Centre-Est (frz. für ‚Mitte-Ost‘) steht für folgende geographischen Objekte:

 Centre-Est (Burkina Faso), Region in Burkina Faso
 Centre-Est (ZEAT), Statistikregion in Frankreich